Шаранович () — фамилия. Известные носители:

 Шаранович, Виктор Петрович (1932—2015) — советский и российский художник.
 Шаранович, Милован (1913—1943) — югославский партизан, полковник Народно-освободительной армии Югославии, Народный герой Югославии.